Торга:
 Торга — устаревшее название выделанных шкурок пушных зверей (млекопитающих с ценным мехом), используемые для производства меховых изделий.
 Торга — упразднённое село на территории Тунгокоченского района Забайкальского края России.
 Торга, Мигел — португальский поэт, прозаик, драматург.

См. также 
 Торг